Moabosaurus est un genre éteint de grands dinosaures sauropodes herbivores, appartenant au clade des Turiasauria, un taxon d'eusauropodes primitifs, défini en 2006 en même temps que Turiasaurus. Il a vécu en Amérique du Nord où ses restes fossiles ont été découverts en Utah, à la base de la formation géologique de Cedar Mountain du Crétacé inférieur.

Une seule espèce est rattachée au genre : Moabosaurus utahensis, décrite par B. B. Britt  en 2017.

Étymologie 
Le nom de genre Moabosaurus est formé de Moab, ville de l'Utah près de laquelle ont été trouvés les fossiles de Moabosaurus, associé au mot du grec ancien « σαῦρος / saûros », « lézard », pour donner « lézard de Moab ». Le nom d'espèce utahensis fait référence à l'état de l'Utah.

Datation 
La datation de ce niveau suscite des débats. Plusieurs datations radiométriques sur des zircons détritiques ont fourni des résultats autour de 125 Ma (millions d'années) à la limite entre le Barrémien et l'Aptien.

Cette datation a été remise en cause dans la publication sur le genre Mierasaurus, proche parent de Moabosaurus, décrit en 2017 dans la même formation géologique. Les auteurs de cette publication font part d'autres mesures radiométriques ayant fourni des âges bien plus anciens, entre 132 et 137 Ma, dans le Valanginien, antérieurs d'une dizaine de millions d'années. Cet âge révisé paraît également confirmé par des données paléontologiques sur les ostracodes et les charophytes étudiés sur ce niveau.

Description 

Ses restes fossiles ont été découverts dans des calcaires fins (mudstones) silteux d'inondation de plaine alluviale ou lacustre à la base de la Formation de Cedar Mountain dans le membre Yellow Cat de la carrière de Dalton Wells, environ  au nord-ouest de Moab.

La carrière a livré un total de plus de  os appartenant à 18 individus incomplets (en se basant sur les restes de crânes). Ces os sont très fragmentés et en partie altérés par une consommation partielle, après la mort des animaux (post mortem) et avant leur enfouissement, par des insectes comme en témoigne la présence de perforations, traces de mandibules, etc.

Paléoécologie 
La faune associée à Moabosaurus dans la partie basale de la formation de Cedar Mountain de la carrière de Dalton Wells comprend des fossiles de différents dinosaures :
 le sauropode brachiosauridé Venenosaurus ;
 des théropodes des genres Utahraptor et Nedcolbertia ;
 un grand spécimen d'iguanodonte.
 
Ces fossiles sont associés avec des restes de ptérosaures, de crocodiles et de tortues.

Classification 
La description, la même année, en 2017, de deux nouveaux genres, Moabosaurus et Mierasaurus, de Turiasauria (donc d'eusauropodes non-néosauropodes) en Amérique du Nord, a été une surprise car ce clade n'était jusqu'alors connu qu'en Europe.

Cependant, les genres nord américains sont datés du Crétacé inférieur, tandis que les turiasaures européens sont d'âge Kimméridgien à Tithonien soit environ entre  (millions d'années) plus anciens.

Dans la formation jurassique de Morrison sous-jacente à celle de Cedar Mountain où ont été découverts Moabosaurus et Mierasaurus, les sauropodes sont représentés par des Diplodocoidea nombreux et variés qui disparaissent à la fin du Jurassique. Dans la formation de Cedar Moutain qui vient au-dessus les sauropodes sont représentés par des titanosauriformes et des camarasauromorphes qui semblent être les descendants des sauropodes de la formation de Morrison.

Les Turiasauria constituent ainsi une anomalie remarquable, ayant survécu à l'extinction Jurassique-Crétacé, et ayant trouvé « refuge » au cours du Crétacé inférieur en Amérique du Nord.

En intégrant ces découvertes, P. D. Mannion  ont réalisé en 2017 une analyse phylogénétique des eusauropodes. Ils ont établi le cladogramme suivant qui montre la position des deux turiasaures nord-américains en groupe frère, Moabosaurus et Mierasaurus, et de leurs proches parents européens :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Turiasauria
 Mierasaurus

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2017